В соревнованиях по футболу среди мужчин на летних Олимпийских играх 1900 приняли участие 35 спортсменов из трёх стран.

Составы







Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований 
 Отчёты о матчах